Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 1972

Gospodarzem igrzysk były Niemcy Zachodnie.

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1972

Bibliografia 

 

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Heidelberg 1972